Christophe Laurent peut désigner :
 Christophe Laurent (1976-), joueur de rugby à XV français ;
 Christophe Laurent (1977-), coureur cycliste français.